|}

Die Bahnstrecke Szerencs–Nyíregyháza ist eine Bahnstrecke in den Komitaten Szabolcs-Szatmár-Bereg und Borsod-Abaúj-Zemplén. Sie führt auf einer Strecke von 50 km von Nyíregyháza über Tokaj nach Szerencs. Der 5 Kilometer lange Abschnitt von Szerencs nach Mezőzombor ist doppelspurig ausgebaut, die restlichen 45 Kilometer sind in einspuriger Ausführung. Die gesamte Linie ist mit 25 kV 50 Hz elektrifiziert.

Geschichte 
Die Linie Szerencs-Tokaj-Nyíregyháza wurde am 24. Mai 1859 eröffnet, durch die k.k. privilegierte Theiss-Eisenbahn-Gesellschaft betrieben. Im Jahr 1967 wurde die Linie elektrifiziert. Von 1979 bis 1982 wurde die Linie angepasst und umgebaut, um eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h zu ermöglichen.

Einzelnachweise

Weblinks 
Linie 100c Szerencs–Nyíregyháza auf vasutallomasok.hu (ungarisch)

Bahnstrecke in Ungarn
Bahnstrecke SzerencsNyiregyhaza
Bahnstrecke SzerencsNyiregyhaza